Loca puede referirse a:

Discapacidad 
 alguien que sufre de locura;

Música 
la canción «Loca» de Aleks Syntek;
la canción «Loca» de Shakira;
la canción «Loca» de Chico Trujillo;
la canción «Loca» de Tan Biónica;
la canción «Loca» de Maite Perroni;
la canción «Loca» de Álvaro Soler.
la canción «Loca» de Khea.
Presidenta «Loca» Condominio Paulonia

Véase también 
 Loco
 Locura